La Delta Ethniki 1992-1993 è l'11ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 11

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Gruppo 12

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1993-1994
      Retrocesse nei Campionati regionali 1993-1994

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1992
Calcio nel 1993